

Sigle 
 Partito Pirata Europeo  – partito politico europeo
 Partito Popolare Europeo  – partito politico europeo
 Gruppo del Partito Popolare Europeo  – gruppo parlamentare europeo
 Philosophy, Politics, and Economics  – filosofia, politica ed economia, corso di laurea interdisciplinare particolarmente diffuso nei paesi anglosassoni.
 Personal Protective Equipment  – Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
 Persona Politicamente Esposta
 Profilassi post-esposizione ad HIV

Chimica 
 PPE – polifeniletere

Codici 
 PPE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Peñasco (Messico)
 ppe – codice ISO 639-3 della lingua papi